Ахмедова — женская форма тюркской фамилии .

 Известные носители 
 Ахмедова, Ашура Магомедовна (род. 1995) — российская регбистка.
 Ахмедова, Гамаил Бехбуд кызы (1926—2019) — звеньевая колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Ахмедова, Гюляр Микаил кызы (род. 1965) — азербайджанский государственный деятель, депутат Национального собрания. 
 Ахмедова, Жаля Фархад гызы (род. 1981) — азербайджанский государственный деятель, депутат Национального собрания. 
 Ахмедова, Зейнаб Усуб кызы (1911—1985) — звеньевая колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Ахмедова, Зубойра — звеньевая колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Ахмедова, Кулькалам Ахмед кызы (1922—1987) — звеньевая колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Ахмедова, Кумри — крутильщица, Герой Социалистического Труда.
 Ахмедова, Марина Магомеднебиевна (род. 1977) — российский писатель и журналист.
 Ахмедова, Нигора Рахимовна (род. 1954) — советский и узбекский искусствовед, куратор.
 Ахмедова, Нурия Алиага кызы (1950—2015) — советская и азербайджанская актриса.
 Ахмедова, Сабина Гюльбалаевна (род. 1981) — российская актриса театра и кино.
 Ахмедова, Тамара Магомед кызы (род. 1989) — российская регбистка.
 Ахмедова, Умида Тухтамурадовна (род. 1955) — узбекский кинодокументалист и фотограф.
 Ахмедова, Фирангиз Юсиф кызы (1928—2011) — советская и азербайджанская камерная, оперная певица, педагог.
 Ахмедова, Хадыча Вахобовна (1918—?) — работница советской системы здравоохранения, акушерка, Герой Социалистического Труда.
 Ахмедова, Хисмат — советский политический деятель, депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва (1938—1946).
 Ахмедова, Шамси (1918—2003) — звеньевая колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Ахмедова, Шахназ Ахмед кызы (1925—1954) — звеньевая колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Ахмедова, Юлия Октаевна (род. 1982) — российская актриса, продюсер и сценарист. Примечания